Hugh le Despenser (1261-1326), Engels politicus
Hugh le Despenser (1286-1326), Engels politicus